Testa di morto – nome comune del crostaceo Ilia nucleus
Testa di morto – nome comune del mammifero Saimiri sciureus
Sfinge testa di morto – nome comune dell'insetto Acherontia atropos